Una locuzione della lingua spagnola acquisita in un'altra lingua;
Ispanistica (Hispanismo in spagnolo) è lo studio della lingua, la cultura e la letteratura della Spagna e dei paesi ispanofoni.